Грань — многозначный термин:
 Грань — плоская поверхность предмета, составляющая угол с другой такой же поверхностью.
 Грань — часть цифр большого числа, выделенная из него каким-нибудь знаком.
 Грань числового множества — обобщение понятий максимума и минимума множества.
 Грань — качество, способ ювелирной огранки камней. 
 Грань — отличительная черта, особенность, своеобразие чего-либо.
 Грань — рубеж, край, граница, предел чего-либо.
 Грань — столб с зарубкой, отмечающий границу владений.

Топоним 
 Грань — село в Павловском районе Воронежской области, Россия.
  — деревня в Столбцовском районе Минской области, Белоруссия.
  — населённый пункт в Кошицком крае, Словакия.

Техника 
 «Грань» — кодовое название космического аппарата «Радуга».
 «Грань» — комплекс управляемого вооружения для 120-мм миномёта.
 «Грань» — ракета ближнего воздушного боя с тепловой головкой самонаведения, разработанная ГККБ «Луч».

В культуре 
 «Грань» — научно-фантастический телесериал (США, 2008—2013).
 «Грань будущего» — фантастический боевик режиссёра Дага Лаймана (США, 2014).
 «Грань уничтожения» — эпизод научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» (Великобритания, 1964).

См. также